Ко́ллинсон (Collinson) — английская фамилия. Известные носители:

 Коллинсон, Джеймс (1825—1881) — английский живописец Викторианской эпохи, член Братства прерафаэлитов.
 Коллинсон, Клифф (1920—1990) — английский футболист, вратарь.
 Коллинсон, Питер (1694—1768) — британский (английский) ботаник, натуралист (естествоиспытатель) и квакер.
 Коллинсон, Питер (1936—1980) — британский кинорежиссёр.

Примечания